Bähnisch ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Bähnisch (1900–1943), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat (SPD)
 Herbert Bähnisch († 1998), Teilnehmer am Aufstand vom 17. Juni 1953, der anschließend zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt wurde, siehe Walter Scheler
 Theanolte Bähnisch (1899–1973), deutsche Juristin, Verwaltungsbeamtin und Politikerin (SPD)